Сводный индекс национального потенциала (, CINC) — статистическая оценка национальной мощи, созданная Дж. Дэвидом Сингером для проекта Correlates of War в 1963 году. Он использует средний процент шести различных мировых показателей. Показатели представляют демографическую, экономическую и военную мощь. Более поздние исследования, как правило, используют баллы CINC как более сконцентрированные на наиболее актуальных показателях, чем ВВП. Это до сих пор один из «самых известных и наиболее приемлемых методов для измерения национального потенциала». CINC учитывает лишь жёсткую силу и не может дать общую оценку национальной мощи.

Методология 
Каждый компонент является процентом от общемирового значения.

Коэффициент=

CINC = 

Где
 TPR = коэффициент общей численности страны (total population)
 UPR = коэффициент городского населения станы (urban population)
 ISPR = производства чугуна и стали в стране (iron and steel production)
 ECR = коэффициент потребления первичной энергии (energy consumption)
 MER = коэффициент военных расходов (military expenditure ratio)
 MPR = коэффициент численности армии (military personnel ratio)

Список стран согласно рейтингу 
Страны отранжированы по рейтингу по данным на 2007 год

Примечания

Литература 
 Singer, Joel David: The Correlates of War. Testing some Realpolitik Models. New York: The Free Press, 1980.

Сравнительные списки стран